Натуральне число 574
 574 рік до нашої ери
 574 рік нашої ери